A Fajã da Choupana fica entre a Fajã do Cerrado das Silvas e a Fajã do Canto.

Nesta fajã existiam três ou quatro casas de palha onde as pessoas ficavam durante um, dois ou três dias para as vindimas, para o transporte do vinho e para o amanho das terras.

Nessas casas não existiam camas; as pessoas amontoavam palha e lá é que dormiam.

As terras eram cultivadas de vinha, milho, batata, feijão, inhame branco, cebolinho, macieiras e a Figueira. Eram adubadas com muito sargaço trazido em cestos, do mar até às terras. Os cestos de vimes eram feitos na própria fajã ou na freguesia, para vender ou para uso pessoal. Os vimes eram cozidos para perderem a casca. Cada homem fazia três ou quatro cestos por dia.

A Ribeira da Choupana é a única que ali existe e corre todo o ano. A água da nascente da Choupana foi recentemente captada para uso das Concelho de Velas

Ver também 
 Listas das fajãs da ilha de São Jorge
 Lista de Fajãs dos Açores

Choupana